Атака может означать: 
 Атака — стремительное и скоординированное движение войск и сил против неприятеля.
 Атака горцев
 Атака мертвецов
 Атака — определённый сигнал трубы, призывающий кавалеристов в атаку на неприятеля.
 Атака — наступление в шахматах по определённому стратегическому плану.
 «Атака» — мемориал, входящий в «Зелёный пояс Славы», и расположенный на 8 км Гостилицкого шоссе.
 «Атака» — картина финского художника Эдварда Исто.
 Атака — одна из динамических характеристик художественного звука в музыкально-исполнительском искусстве.
 Атака — противотанковая управляемая ракета разработки ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева».
 Атака — политическая партия в Болгарии.
 
 «Атака» («Der Angriff») — антисемитская и антикоммунистическая газета, издававшаяся в нацистской Германии, в Берлине местным Гау НСДАП.
 «АтакА́» — пятый студийный альбом певицы Линды.
 «Атака» — существовавший в 1986—1998 годах футбольный клуб из Минска (в 1986—1993 назыв. «Атака-407», в 1993—1996 — «Атака-Аура»).
 «Атака-Спорт» — существовавший в 1994—1999 годах футбольный клуб из Минска (в 1994—1996 назыв. «Атака-Аура»-д, в 1997 — «Атака-407»).
 «Атака» — стихотворение Иосифа Уткина (1925).

Газовая атака 
 Атака мертвецов (1915)
Газовая атака в Халабдже (1988)
 Зариновая атака в токийском метро (1995)
 Газовая атака (альбом) (1996)

Прочее 
 Криптографическая атака
 Хакерская атака (В частности DoS-атака, DDoS-атака)
 Паническая атака — приступ тревоги.

См. также 
 Atac
 Богатырская атака
 
 
 Рыцарю атаки
 Сигнатура атаки
 Угол атаки